Крымская — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Крымская, Вера Петровна (1896—1963) — Заслуженный учитель РСФСР, член-корреспондент АПН РСФСР.

Топоним 
 Крымская  — до 1958 года название города Крымск в Краснодарском крае России.
 Крымская — узловая железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.
 Крымская — остановочный пункт / пассажирская платформа Малого кольца Московской железной дороги.
Крымская — проектируемая станция Троицкой линии Московского метрополитена.

См. также 
 Крымская улица
 Крымский
 Крымское